Miejscowości:
 Bańki – wieś na Białorusi położona w obwodzie mohylewskim, w rejonie kruhelskim, w sielsowiecie Komsienicze
 Bańki – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie Bielsk Podlaski

Inne:
 Bańka (naczynie)
 Bańka mydlana – sferycznie ukształtowana błona mydlana o kształcie zbliżonym do kuli
 Bańka spekulacyjna (ang. speculative bubble, market bubble) – tymczasowy stan rynku, np. akcji, w którym cena dóbr rażąco przekracza ich wartość
 Bańki – pseudomedyczna praktyka polegająca na przykładaniu do ciała hermetycznych naczyń wypełnionych rozgrzanym powietrzem